La Conferència de Dartmouth (en anglès: Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence) és el nom de la trobada que va tenir lloc l'estiu de 1956 a la universitat Dartmouth College, ubicada a Hanover, Nou Hampshire (Estats Units), considerada com a l'esdeveniment germen de la Intel·ligència Artificial com a esfera o camp d'activitat.

Orígens 
A principis de la dècada de 1950, hi havia diversos noms per al camp de les "màquines pensants": cibernètica, teoria d'autòmats i processament complex de la informació. La varietat de noms suggereix la varietat d'orientacions conceptuals.

El 1955, John McCarthy, aleshores un jove professor adjunt de matemàtiques al Dartmouth College, va decidir organitzar un grup per aclarir i desenvolupar idees sobre les màquines pensants. Va escollir el nom "Intel·ligència artificial" per al nou camp. Va triar el nom, en part, per la seva neutralitat, evitant un enfocament en la teoria d'autòmats, i evitant la cibernètica, que estava molt centrada en la retroalimentació analògica, així com la possibilitat d'haver d'acceptar l'enèrgic Norbert Wiener com a guru o haver de discutir amb ell.

A principis de 1955, McCarthy es va dirigir a la Fundació Rockefeller per demanar finançament per a un seminari d'estiu a Dartmouth per a uns 10 participants. Al juny, ell i Claude Shannon, fundador de la teoria de la informació que es trobava aleshores a Bell Labs, es van reunir amb Robert Morison, director d'Investigació Biològica i Mèdica per discutir la idea i el possible finançament, tot i que Morison no estava segur de si hi hauria diners disponibles per a un projectre tan visionari.

El 2 de setembre de 1955, el projecte va ser proposat formalment per McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester i Claude Shannon. A la proposta se li atribueix la introducció del terme "intel·ligència artificial".

Contribucions 
Aquesta conferència va ser la reunió més gran sobre el tema celebrada fins al moment i va establir les bases de la visió actual respecte a la intel·ligència artificial. Ja l'any 1956, l'evidència indicava que la capacitat i la funcionalitat electrònica es duplicaven aproximadament cada divuit mesos, i el ritme de millora no mostrava indicis d'alentiment. Va ser un dels primers intents seriosos de considerar les conseqüències d'aquesta corba exponencial, i molts participants van sortir de les discussions convençuts que els ordinadors arribarien a tenir algun dia els recursos per ser tan intel·ligents com els humans.

Participants 
Ray Solomonoff va fer una llista completa als seus apunts del projecte d'estiu:

1. Marvin Minsky

2. John McCarthy

3. Claude Shannon

4. Trenchard More

5. Nat Rochester

6. Oliver Selfridge

7. Julian Bigelow

8. W. Ross Ashby

9. W.S. McCulloch

10. Abraham Robinson

11. Tom Etter

12. John Nash

13. David Sayre

14. Arthur Samuel

15. Kenneth R. Shoulders

16. L'amic de Shoulders

17. Alex Bernstein

18. Herbert Simon

19. Allen Newell

AI@50 
Entre el 13 i el 15 de juliol de 2006 va tenir lloc al Dartmouth College una conferència commemorativa del 50è aniversari de la del 1956. La conferència va establir tres objectius:

 Celebrar l'aplec de 1956.
 Avaluar fins a quin punt ha avançat la IA.
 Projectar cap a on està i ha d'anar la IA.

Referències 

Intel·ligència artificial